Талангу́й — река в Забайкальском крае России, левый приток реки Унды. Длина реки — 120 км. Водосборная площадь — 2210 км².

Берёт начало на северо-западном склоне хребта Кукульбей. Ледяной покров на реке обычно устанавливается в конце октября и разрушается в начале мая. Продолжительность ледостава составляет 170—200 дней. Толщина льда достигает 160—165 см. Река часто перемерзает.

Притоки: Икагия, Синдуя, Глазкина, Мунга, Большой Ушмун, Ильдикан.

Примечания

Источники 
 
 
 
 
 

Бассейн Онона
Реки Балейского района